Alloclubionoides är ett släkte av spindlar. Alloclubionoides ingår i familjen mörkerspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Mörkerspindlar
Alloclubionoides